USS Caldwell je ime več plovil Vojne mornarice ZDA:

 USS Caldwell (DD-69) 
 USS Caldwell (DD-605)

Caldwell